Danuvius guggenmosi — вид вымерших млекопитающих из семейства гоминид, живших во времена верхнего миоцена (тортонский век).

Первая часть названия Danuvius является отсылкой к кельтско-римскому богу реки Дунай . Вторую часть названия гуггенмоси дали в честь археолога-любителя Сигульфа Гуггенмоса (1941—2018), который обнаружил глиняный карьер, в которой был найден данувий.

Ископаемые остатки вида Danuvius guggenmosi были обнаружены в коммуне Пфорцен (Восточный Алльгой) в глиняном карьере Хаммершмиде («Hammerschmiede») (47° 55′ 38,5″ N, 10° 35,5′ E) в области Алльгой на юге Германии, которая 11,62 млн л. н., вероятно, представляла собой редколесье с переменным климатом. По оценке авторов статьи с описанием вида, самец весил около 31 кг, две самки, останки которых были найдены — 17 и 19 кг.

Это первый обнаруженный гоминид верхнего миоцена с сохранившимися трубчатыми костями, которые проливают свет на анатомическое строение и передвижение современных обезьян. Эти обезьяны были способны как к подвешиванию на деревьях (), так и к ходьбе на двух ногах (бипедализм), в то время как другие ранее известные гоминиды лучше приспособлены к первому (а люди — ко второму). Метод передвижения Danuvius guggenmosi был отличен от любых известных современных обезьян — так называемое «лазанье на прямых конечностях» по толстым ветвям деревьев, а также использование рук для подвешивания. Способность данувия медленно и осторожно передвигаться на двух ногах по узким древесных опорам это апоморфное поведение, которое стало возможным благодаря набору уникальных морфологических адаптаций, характерных для карабканья на вытянутых конечностях. Эти качества данувия можно интерпретировать как функционально обеспечивающие древесный бипедализм, но это не наземный бипедализм. Ближайший общий предок между людьми и большими человекообразными обезьянами, возможно, имел подобный метод передвижения.

См. также 

 Анойяпитек
 Дриопитеки
 Ореопитек
 Уранопитек
 Пиеролапитек
 Грекопитек

Примечания

Ссылки 
 Гоминид периода миоцена найден в Германии: Danuvius guggenmosi.
 Новый древний вид обезьяны переписывает историю бипедализма.
 Самая ранняя обезьяна, приспособленная для ходьбы в вертикальном положении, найдена в Германии.
 .

Вымершие гоминиды
†
Млекопитающие миоцена
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 2019 году